S&M steht für

 S&M (Album), ein Live-Album der Band Metallica aus dem Jahr 1999
 S&M2, ein Live-Album der Band Metallica aus dem Jahr 2020
 S&M2 (Film), ein Film zur Aufnahme des gleichnamigen Albums der Band Metallica
 S&M (Lied), ein Lied der Sängerin Rihanna
 Sadomasochismus (Sexualpraktik)
 Sadomasochismus (psychische Störung)
 Schülke & Mayr GmbH, ein 1889 gegründetes deutsches Chemieunternehmen
 S & M Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 SM

SM